PML steht für:
 Pakistan Muslimliga, zwei pakistanische Volksparteien (PML-N und PML-Q)
 Palm Markup Language
 Perfectly Matched Layer, ein Verfahren zur Simulation offener Randbedingungen
 Physical Markup Language
 Portal Markup Language
 Preliminary Materials List bei der NASA
 Probable Maximum Loss, siehe Wahrscheinlicher Höchstschaden
 Procedural Markup Language, siehe Auszeichnungssprache
 Produktionsmanagement und -logistik
 Progressive multifokale Leukenzephalopathie, eine Virusinfektion des zentralen Nervensystems
 Promyelozytenleukämie, Unterform der akuten myeloischen Leukämie
 Port Moller Airport (IATA-Flughafencode), Flughafen von Port Moller, Aleutians East Borough, Alaska

pml steht für:
 Lingua franca (auch: Sabir; ISO-639-3-Code), Handels- und Verkehrssprache, die bis ins 19. Jahrhundert vorwiegend an der Süd- und Ostküste des Mittelmeers verbreitet war

Abkürzung